Polygonzug oder Streckenzug bezeichnet:

 Polygonzug (Mathematik), eine zusammenhängende Folge von Strecken
 Polygonzug (Geodäsie), eine aus Geradenstücken zusammengesetzte Messlinie